Camposporium is een geslacht van schimmels in de onderstam Pezizomycotina. De typesoort is Camposporium antennatum. De familie is nog niet eenduidig bepaald (Incertae sedis).

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 27 soorten (peildatum april 2022):

Pezizomycetes
Schimmelgeslacht